Desa Bone kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bone (administrativ by i Indonesien, lat -10,32, long 123,59), Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Bone (administrativ by i Indonesien, lat -9,80, long 124,46), Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar